Statstjenestemændenes Centralorganisation referer til to danske centralorganisationer:
 Statstjenestemændenes Centralorganisation I – tidligere Statsansattes Kartel, nu Offentligt Ansattes Organisationer
 Statstjenestemændenes Centralorganisation II – også kaldet COII